Белокаменское сельское поселение — название муниципальных образований (сельских поселений) в России:

 Белокаменское сельское поселение — входит в Зольский район Кабардино-Балкарии.
 Белокаменское сельское поселение — входит в Колышлейский район Пензенской области.
 Белокаменское сельское поселение — входит в Брединский район Челябинской области.